Anabasis är ett släkte av fjärilar. Anabasis ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mott

es:Anabasis
vi:Anabasis